L’expression union libre peut correspondre à :
 Union libre, union amoureuse librement engagée entre deux personnes, en l'absence de régulation par la loi et sans aucune reconnaissance civile ou religieuse ;
 Union libre, une émission de télévision française.
 Union Libre (en allemand, FREIE UNIONabrégé en FU), un parti politique allemand.